Bulhac se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Bulhac - sat din componența comunei Șumna din raionul Rîșcani
 Bulhac - sat din componența comunei Cioropcani din raionul Ungheni

Localități omonime din Republica Moldova